Fresnedo puede referirse a:

 Fresnedo (Villarcayo), localidad del municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja en la provincia de Burgos (España);
 Fresnedo (Cubillos del Sil), localidad del municipio de Cubillos del Sil en la provincia de León (España).
 Fresnedo de Valdellorma, localidad del municipio de La Ercina en la provincia de León (España).
 Fresnedo (Allande): parroquia del concejo de Allande en Asturias (España).
 Fresnedo de San Emiliano: parroquia del concejo de Allande en Asturias (España).

 Fresnedo (Quirós): parroquia del concejo de Quirós en Asturias (España).
 Fresnedo de Cortes: parroquia del concejo de Quirós en Asturias (España).
 Fresnedo (Salas): parroquia del concejo de Salas en Asturias (España).

 Fresnedo (Teverga): parroquia del concejo de Teverga en Asturias (España).

 Fresnedo (Tineo): parroquia del concejo de Tineo en Asturias (España).

 Fresnedo (Alfoz de Lloredo): localidad del municipio de Alfoz de Lloredo en Cantabria (España).
 Fresnedo (Soba): localidad del municipio de Soba en Cantabria (España).

 Fresnedo (Solórzano): localidad del municipio de Solórzano en Cantabria (España).
 Fresnedo (Cabranes): parroquia del concejo de Cabranes en Asturias (España).
 Fresnedo (Lena): localidad de la parroquia de Las Puentes y concejo de Lena en Asturias (España).